Купринская — река в России, протекает в Шелаболихинском районе Алтайского края. Длина реки составляет 15 км.

Начинается в безымянном озере в урочище Первомайское. Течёт в общем северном направлении. Устье реки находится в 33 км по левому берегу реки Кишкинский Исток на территории села Киприно.

Данные водного реестра 
По данным государственного водного реестра России относится к Верхнеобскому бассейновому округу, водохозяйственный участок реки — Обь от города Барнаул до Новосибирского гидроузла, без реки Чумыш, речной подбассейн реки — бассейны притоков (Верхней) Оби до впадения Томи. Речной бассейн реки — (Верхняя) Обь до впадения Иртыша. Код водного объекта — 13010200512115200003865.

Примечания 

Бассейн Оби
Реки Шелаболихинского района